

Palmarès

Squadra 

Monaco: 2020-21

Individuale 
 All-NBDL All-Rookie First Team (2016)

Collegamenti esterni